Geografia:
 Atzeneta d'Albaida és un municipi de la Vall d'Albaida.
 Atzeneta del Maestrat és un municipi de l'Alcalatén.